Hamilton-Est est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hamilton-Est, circonscription fédérale en Ontario de 1904 à 2004
Hamilton-Est, circonscription provinciale en Ontario de 1894 à 2007

Voir aussi
Hamilton-Est—Stoney Creek, circonscription fédérale en Ontario

Homonymie de toponyme